Alessandro Roveri – storico italiano
 Ermanno Roveri – attore italiano
 Roveri – zona di Bologna
 Stazione di Bologna Roveri – stazione ferroviaria sulla linea Bologna-Portomaggiore
 Torre de' Roveri – comune italiano della Lombardia